Новокузнецкий планетарий — первый в Кемеровской области планетарий, расположенный в Новокузнецке и первый стационарный планетарий, открытый за Уралом.

История 
Строительство специализированного здания планетария в Новокузнецке было начато в 1966 году. Сам проект здания подготовил Альберт Андреевич Фёдоров (1926—2017), руководитель первого планетария города, располагавшегося тогда в здании клуба имени В. В. Маяковского в Абашево с 1959 года.

5 мая 1970 года состоялось торжественное открытие планетария в парке Гагарина. В звёздном зале планетария был установлен современный по тем временам проекционный аппарат немецкой фирмы «Carl Zeiss», проецировавший на купол планетария различные небесные и астрономические явления. Спустя два года в обсерватории установили телескоп, на тот момент — крупнейший в стране. Вскоре планетарий признали одним из лучших в СССР, директора планетариев проводили здесь всесоюзные и областные совещания, тут же проходили областные олимпиады по астрономии, выступление лекторов и даже пропаганды общества «Знание».

В 1981 году перед зданием планетария был установлен памятник Юрию Гагарину. Установка была приурочена к двадцатой годовщине первого полёта космонавта. За год до этого возле планетария поставили самолёт «Ил-18», где проводили занятия лётчики и демонстрировались мультфильмы для детей. Самолёт был демонтирован в 2000 году.

2009 год ознаменовался 50-летним юбилеем Новокузнецкого планетария. В звёздном зале, при поддержке администрации Кемеровской области, был установлен современный проекционный аппарат Skymaster ZKP4 от «Carl Zeiss». Подобный проекционный аппарат, стоящий в Новокузнецком планетарии, находится ещё лишь в двух планетариях России — Ярославском и Калужском.

В 2010 году планетарию присвоено имя его основателя и первого директора, участника Великой Отечественной войны, заслуженного работника культуры РФ, Почётного гражданина города Новокузнецка и Кемеровской области Альберта Андреевича Фёдорова.

С 1 сентября 2013 г. по 28 августа 2014 г. Новокузнецкий планетарий находился на капитальном ремонте. В рамках празднования Дня Шахтёра в Новокузнецке произошло торжественное открытие обновлённого планетария, на котором присутствовали почётные гости, в том числе дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Борис Валентинович Волынов и дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Алексей Архипович Леонов.

В октябре 2014 года планетарий отметил свой 55-летний юбилей, а через год в стенах учреждения побывал восьми миллионный посетитель.

С 1 июня 2018 года в планетарии происходило обновление материально-технической базы, а 9 мая 2019 года он вновь открыл свои двери для посетителей.

4 октября 2019 года Новокузнецкий планетарий отметил своё 60-летие.

Звёздный зал и экспонаты 

Звёздный зал рассчитан на 70 посадочных мест и оборудован полнокупольной проекционной системой фирмы «Carl Zeiss», состоящей из пяти цифровых проекторов. Аппарат совмещает оптико-механическую и цифровую проекции, демонстрируя эффект присутствия зрителей в космосе. Совместная система управления позволяет плавно переходить между типами проекции во время сеанса, оптимально используя преимущества обеих систем. Также данная аппаратура способна одновременно отображать около 7 000 звёзд. С его помощью можно наблюдать движение небосвода, вид звёздного неба с любой точки Земли, а также различные природные и небесные явления. Благодаря цифровым проекторам осуществляется высокая разрешительная способность, получая при этом высокое качество полнокупольного изображения.

Среди различных экспонатов планетария можно отметить глобусы Земли и звёздного неба, интерактивные экспонаты, которые наглядно демонстрируют посетителям действие физических законов и природных явлений. Также планетарий предлагает познакомиться с тематическими выставками, посвящёнными освоению человеком космического пространства. Выставки и экспозиции постоянно обновляются.

Обсерватория 

В 1972 рядом с планетарием была построена обсерватория высотой 10 метров. По состоянию на 2019 г. обсерватория закрыта и находится на этапе модернизации.

Деятельность в сфере образования 
Планетарий содействует реализации государственных программ, как среднего и высшего, так и дополнительного образования по астрономии, географии, космонавтике и другим смежным дисциплинам. В Новокузнецком планетарии дети получают первичные знания о Земле и Вселенной. Для школьников и студентов проводятся познавательные программы по астрономии, физике космоса и географии, ежегодные олимпиады и конференции по различным аспектам современной науки и физической картине мира. В планетарии реализуются встречи учащихся с известными людьми города в области культуры и образования. Планетарий входит в состав Ассоциации планетариев России.

Территория планетария 
Окружающая планетарий территория (т. н. «астрономическая площадка») является частью Городского парка им. Ю. А. Гагарина. Здесь находится памятник первому космонавту планеты, являющийся работой архитектора Ю. М. Журавкова и скульптора В. И. Дудника. Также площадь известна своей обсерваторией и сценой, на которой проходят различные городские мероприятия. На площади в 2014 году были установлены солнечные часы, а сама площадная укладка стилизована под изображение Солнечной системы.

Примечания

Ссылки 

 Планетарий на сайте Управления культуры администрации города Новокузнецка 

Планетарии России
Культура Новокузнецка
Здания и сооружения, построенные в 1970 году в России
1970 год в Кемеровской области